Хуан Монако (,  29 березня 1984) – аргентинський тенісист.

Монако почав грати в теніс у шестирічному віці. Він спеціалізується більше на ґрунтових кортах. Найвища його позиція в рейтингу ATP – 14 місце на 4 лютого 2008 року. За свою кар'єру станом на травень 2012 він виграв 5 турнірів ATP, два з них у 2012 році.

Посилання 

 Досьє на сайті ATP 

Аргентинські тенісисти
Уродженці Танділя
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016